François Menant (1948-2022), historien français
 Frédérique Menant, réalisatrice française
 Marc Menant (1949-), journaliste français
 Élodie Menant (1992-), actrice française
 Nicole Ménant (1926-2020), traductrice
 Théo Menant (1997-), courreur cycliste